Ryūji Takahashi (jap. 高橋竜二, Takahashi Ryūji, ur. 25 lutego 1974 r. w Sapporo) – japoński skoczek narciarski. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1997/1998, kiedy zajął 73. miejsce w klasyfikacji generalnej.

Puchar Świata w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Linki zewnętrzne 
 Profil na oficjalnej stronie FIS

Japońscy skoczkowie narciarscy
Ludzie urodzeni w Sapporo
Urodzeni w 1974